Cryptomeria može označavati:
 Cryptomeria (Animalia), rod leprtira iz porodice Noctuidae.
 Cryptomeria (Plantae), biljni rod iz porodice Cupressaceae.